Pouncey ist der Familienname von:

 Maurkice Pouncey (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mike Pouncey (* 1989),  US-amerikanischer American-Football-Spieler